El apellido Camblor puede hacer referencia a:

Personas 
 Ángel Camblor (1899-1969), militar uruguayo, capitán del Ejército Nacional de Uruguay.
 Diego Aguirre Camblor (1965-), también conocido como Diego Vicente Aguirre Camblor, deportista uruguayo, futbolista (ya retirado profesionalmente) y entrenador.